Theo Schetters (voetballer)
 Theo Schetters (bioloog)